Mat nebo MAT může být:

šachové pojmy
 mat – ukončení šachové hry
 dušený mat
 mat bláznů
 mat dvěma střelci
 Légalův mat
 Šach-Mat – šachový časopis

příjmení osob
 Raoul Le Mat – švédský hokejový trenér

geografické pojmy
 okres Mat – okres v Albánii
 Mat (řeka) – řeka v Albánii
v kultuře
 Pat a Mat – animovaný televizní seriál
 Auto*Mat – český dokumentární film

jiné významy
 zkratka pro Evangelium podle Matouše
 Auto*Mat – občanské sdružení
 Sant Mat – středověká duchovní škola ze severní části Indického subkontinentu
 MAT Macedonian Airlines – makedonská letecká společnost
 MAT 49 – francouzský samopal
 česká zkratka pro materiál

Externí odkazy